Honor MagicWatch 2 - смарт-часы компании Huawei. Были представлены 26 ноября 2019 года.
Поступили в продажу 12 декабря 2019 года (в Китае - 3 января 2020 года). 

В Китае первая партия часов из 10 000 штук была распродана за 1 минуту.

Технические характеристики 
 Процессор Kirin A1
 Дисплей часов (1,39-дюймовый в 46-мм модели (454 × 254 пикселей, 326 ppi) или 1,2-дюймовый в 42-мм версии (390 × 390, 326 ppi)) AMOLED-типа.
 Водонепроницаемость - погружение под воду до 50 м.
 Датчик сердцебиений
 GPS/ГЛОНАСС
 Bluetooth
 NFC

Материал корпуса из авиационной нержавеющей стали марки 361L.

Программное обеспечение 
Устройство поставляется с приложениями для 13 видов физической активности и 15 вариантов упражнений. В привязанном смартфоне есть возможность мониторинга физической активности через фирменное приложение.

См. также 
 Умные часы

Примечания 

Умные часы
Появились в 2019 году в Китае